Kavach bezeichnet
 Kavach (Zugbeeinflussungssystem) in Indien
 Kavach Raketenabwehrsystem in Indien
 Kavach TV-Serie in Indien